Гангские дельфины  — семейство зубатых китов из надсемейства Platanistoidea. Включает два современных вида —  и . Хотя индский дельфин иногда рассматривается как подвид гангского, в исследованиях 2015 и 2021 годов была обоснована его видовая самостоятельность. Кроме того, к семейству относят ряд вымерших родов.

В некоторых классификациях XX века (например, Simpson, 1945) к семейству Platanistidae причисляются все представители нетаксономической группы речных дельфинов.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на октябрь 2021 года в семейство включают 6 вымерших родов и 1 современный:

  
  
  
  
  
  
 

Также в семейство включают род , рассматриваемый в статусе nomen nudum (ископаемые остатки никогда не были описаны, проиллюстрированы или причислены к какой-либо научной коллекции).

Роды Prepomatodelphis, Zarhachis и Pomatodelphis иногда включают в вымершее подсемейство Pomatodelphininae, Platanista — в подсемейство Platanistinae.

Примечания

Литература 
 
 

Речные дельфины
Семейства млекопитающих